Маргарита Люксембургская ((, ) при рождении Маргарита Антония Мария Фелиция (), род. 15 мая 1957, Замок Бецдорф, Люксембург) — люксембургская принцесса, дочь Великого герцога Люксембургского Жана и Жозефины Шарлотты Бельгийской, сестра правящего Великого герцога Анри.

Биография 
Маргарита и её брат-близнец Жан родились 15 мая 1957 года в замке Бецдорф в семье наследника люксембургского престола Жана и его жены Жозефины Шарлотты Бельгийской, дочери бельгийского короля Леопольда III и его супруги, трагически погибшей королевы Астрид, урожденной принцессы Шведской. Крестными новорожденного стали принц-консорт Люксембурга Феличе Бурбон-Пармский, её дед с отцовской стороны, и датская принцесса Маргарита, двоюродная бабушка с материнской стороны.

В семье уже росли старшие дети: Мария Астрид и Анри, а затем родился младший сын Гийом. Когда Маргарите исполнилось семь, отец унаследовал трон Люксембургского герцогства.

Образование принцесса получала в Люксембурге, в частности в Европейской школе, Бельгии, Великобритании и США.

В возрасте 24 лет вышла замуж за 34-летнего принца Лихтенштейна Николауса, третьего сына правящего князя Франца Иосифа II. Церемония состоялась 20 марта 1982 года в Соборе Люксембургской Богоматери. У супругов родилось четверо детей:
 Леопольд Эммануэль (род. и ум. 1984) — умер после рождения;
 Мария Анунциата (род. 1985)
∞ 4 сентября 2021 года обвенчалась с предпринимателем Эмануэлем Мусини (род. 1979)
 Мария Астрид (род. 1987);
 Йозеф Эмануэль (род. 1989).
Принцесса Маргарита не имеет официальных обязанностей. Однако, как член королевских семей Люксембурга и Лихтенштейна посещает королевские свадьбы и другие официальные мероприятия. Принцесса Маргарита свободно говорит на люксембургском, французском, английском и немецком языках, отчасти благодаря зарубежным поездкам и отдыху за границей.

Награды 
 — Большой крест Ордена Адольфа Нассау (Люксембург);

 — Орден Изабеллы Католической (Испания);

 — Орден Святой Изабеллы (Дом Браганса);

 Мальтийский орден;
 Медаль Серебряного юбилея правления Его Королевского Высочества Великого герцога Люксембургского Жана.

Родословная

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт герцогской семьи Люксембурга
 Профиль на Geneall.net
 Профиль на Thepeerage.com

Принцессы из рода Бурбон-Парма
Люксембургские принцессы
Княжеская семья Лихтенштейна